Осипе́нко — украинская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 
 
 Осипенко, Алла Евгеньевна (род. 1932) — балерина, актриса, преподаватель классического танца, Народная артистка России.
 Осипенко, Артём Иванович (род. 1988) — российский самбист.
 Осипенко, Василий Афанасьевич (1938—2016) — советский строитель, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Осипенко, Виктор Иванович (род. 1991) — российский самбист.
 Осипенко, Дмитрий Михайлович (род. 1982) — белорусский футболист, нападающий украинского футбольного клуба «Ворскла».
 Осипенко, Ефим Ильич (1902—1981) — советский партизан, участник Великой Отечественной войны.
 Осипенко, Иван Степанович (1913—1945) — Герой Советского Союза.
 
 Осипенко, Людмила Евгеньевна (род. 1970) — российский, белорусский педагог.
 
 Осипенко, Матрёна Павловна (1926—2011) — советская деятельница сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Осипенко, Михаил Степанович (1923—1996) — Герой Советского Союза, лишён звания.
 Осипенко, Павел Ефимович (1919—1998) — российский металлург, директор Таганрогского металлургического завода с 1963 по 1986 годы.
 
 Осипенко, Полина Денисовна (1907—1939) — лётчица, Герой Советского Союза.
 
 Осипенко, Ярослав Алексеевич (род. 1928) — советский деятель, передовик производства в нефтеперерабатывающей промышленности, Герой Социалистического Труда.

Двойная фамилия 
 Осипенко-Радомская, Инна Владимировна (род. 1982) — украинская спортсменка, выступающая в гребле на байдарках и каноэ.

Населённые пункты 
Россия
 Осипенко — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области.

Севастополь
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто под властью России
 Осипенко — село в Нахимовском районе.

Украина
 Осипенко — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Осипенко — село в Бердянском районе Запорожской области.
 Осипенко — название города Бердянска с 1939 по 1958 год (в память о Полине Денисовне Осипенко).

Разное

См. также